Провинция Ла-Корунья (; ) входит в автономное сообщество Галисия и включает в себя 93 муниципалитета. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Ла-Коруньи также объединены в 18 комарок: Ферроль (11 муниципалитетов), Бетансос (10), Коруния (9), Сантьяго (7), Бергантиньос (7), Орденес (7), Финистерре (5), Эуме (5), Арсуа (4), Барбанса (4), Ортегаль (4), Ноя (4), Тьерра-де-Мельид (4), Тьерра-де-Сонейра (3), Сар (3), Мурос (2), Баркала (2) и Шальяс (2).

Провинция Ла-Корунья занимает площадь в 7950 км² и имеет население в  жителей (2019). Столица провинции — город Ла-Корунья, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Ла-Коруньи — Пуэнтес-де-Гарсия-Родригес (249,37 км²), а самый маленький — Коркубион (6,52 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Галисии, их названия на испанском и галисийском языках, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте Галисии соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся.

Карта 
На административной карте провинции Ла-Корунья указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:
 1 — Сан-Сатурнино
 2 — Бергондо
 3 — Миньо

Примечания

Ссылки 
 
 

Ла-Корунья
Ла-Корунья